Дунта:
 Дунта (, ) — село в Ирафском районе Республики Северная Осетия-Алания.
 Дунта () — село в Сачхерском муниципалитете Грузии, край Имеретия.